Miejscowości w USA:
 Herrin – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
Gminy w USA:
 Herrin (ang. Herrin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson